Шеген — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Шеген — село в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области.
 Шеген — село в Джангельдинском районе Костанайской области.